Ел Негрито има више значења:

 Ел Негрито, Ла Баранка (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Негрито (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Негрито (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику